Lycée Flora-Tristan à Camblanes-et-Meynac ;
 Lycée Flora-Tristan à La Ferté-Macé ;
  Lycée Flora-Tristan à Montereau ;
Lycée Flora-Tristan, à Noisy-le-Grand ;
Lycée Flora-Tristan à Roubaix.